Thrasybúlos (Θρασύβουλος, novořecky Thrasyvoulos) je řecké mužské jméno. Známými nositeli byli:

 Thrasybúlos (asi 440-388 př. n. l.) – válečník, obnovitel demokracie v Athénách po Peloponéské válce
 Thrasybúlos Milétský (7. století př. n. l.) – tyran v Milétu
 Thrasybúlos Syrakúský (5. století př. n. l.) – tyran v Syrakusách
 Thrasyvoulos Zaimis (1822–1880) – řecký premiér

další význam
 Thrasyvoulos FC – řecký fotbalový klub

Rozcestníky - jméno